Dodo Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Todo (ö i Marshallöarna), Arnoatollen,

Nigeria 

 Dodo Island (ö i Nigeria), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar